Lago Abbe — lago salgado localizado na fronteira Djibuti-Etiópia
5224 Abbe — asteroide
Abbe (cratera) — cratera lunar que está localizada no hemisfério sul do lado negro da Lua
Número Abbe — determina a decomposição cromática de um meio óptico.

Pessoas 
Abbé Michon — autor francês
Ernst Cleveland Abbe — botânibco (1905 - 2000)
Ernst Karl Abbe — físico alemão (1840 - 1905)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos